Hitze und Staub () ist der Titel von:

 Hitze und Staub (Roman) (1975), Roman von Ruth Prawer Jhabvala
 Hitze und Staub (Film) (1982), Romanverfilmung von James Ivory